IQ poate fi:
 Coeficient de inteligență (din engleză Intelligence quotient), scor derivat din diferite teste standardizate prin care se încearcă măsurarea inteligenței
 Insulele Minore Îndepărtate ale Statelor Unite, codul OTAN al acestui teritoriu
 Iraq, codul ISO 3166-1 al acestei țări

iq poate fi:
 .iq, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru România

Legături externe 
 
  „IQ” la acronymfinder.com